IX wiek p.n.e.

fr:803 av. J.-C.